Románia
 Oprișești, település Bákó megyében
 Oprișești, település Hunyad megyében